La Route nationale 521 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 521 en Belgique ;
 Route nationale 521, en France métropolitaine

Voir aussi